La temporada 2014/15 de la Segona Divisió B va ser la 38ª edició d'aquesta competició. Començà el 23 d'agost de 2014 i la fase regular acabà el 17 de maig de 2015, mentre que la promoció d'ascens acabà el 28 de juny.

Com les edicions anteriors, aquest torneig fou organitzat per la Reial Federació Espanyola de Futbol i el disputaren un total de 80 equips, dividits en 4 grups de 20 equips cadascun, distribuïts segons el criteri de proximitat geogràfica. Els equips dels territoris de parla catalana estaven enquadrats al grup 3.

Grup 3

Equips per Comunitat Autònoma

Dades dels equips

Classificació 

 El Gimnàstic de Tarragona va pujar a la Segona Divisió A, després de superar la fase d'ascens.
 El CD Eldense va mantenir la categoria després de vèncer la promoció de permanència.

Resultats

Altres grups

Grup 1 

</center>
 El Reial Oviedo va pujar a la Segona Divisió A, després de superar la fase d'ascens.
 El Real Avilés va perdre la categoria després de ser derrotat a la promoció de permanència.

Grup 2 

 L'Osca i el Bilbao Athletic pujaren a la Segona Divisió A, després de superar la fase d'ascens.
 El Las Palmas Atlético va perdre la categoria després de ser derrotat a la promoció de permanència.

Grup 4 

 No hi hagué cap equip que aconseguís l'ascens a la promoció d'ascens.
 El Cartagena va mantenir la categoria després de vèncer la promoció de permanència.

Promoció d'ascens a Segona A

Ruta dels campions 

 El Reial Oviedo i el Gimnàstic de Tarragona aconseguiren una plaça per a la Segona Divisió A.
 A més, el Reial Oviedo es proclamà campió de la Segona Divisió B 2014-15.
 El Cadis CF i la SD Huesca es classificaren per la segona ronda de la ruta dels no campions.

Ruta dels no campions 

 El Bilbao Athletic i la SD Huesca aconseguiren una plaça per a la Segona Divisió A.

Promoció de descens a Tercera 
Els quatre setzens classificats es jugaren dues places a Segona B per la temporada següent, les quals es resolgueren en una eliminatòria d'anada i tornada. El sorteig dictaminà que s'enfrontarien el Real Avilés amb l'Eldense i el Cartagena amb el Las Palmas Atlético.

 El Real Avilés i el Las Palmas Atlético perderen la categoria i davallaren a tercera, mentre que l'Eldense i el FC Cartagena la mantengueren.

Resum 
Ascendiren a Segona Divisió:
  Gimnàstic de Tarragona, SD Huesca, Bilbao Athletic i Reial Oviedo
Descendiren a Tercera Divisió:
 GRUP 1: Real Avilés, UP Langreo, Zamora CF, CD Tropezón i Marino de Luanco.
 GRUP 2 Las Palmas Atlético, Rayo Vallecano B, Atlètic de Madrid B, CF Trival Valderas i UB Conquense.
 GRUP 3 RCD Mallorca B, UE Sant Andreu, Elx Il·licità i Real Saragossa B
 GRUP 4 Córdoba CF B, Arroyo CP, CD El Palo i Lucena CF.
Es proclamà campió de Segona Divisió B:
 Reial Oviedo

Referències

Vegeu també 
 Segona Divisió B

Temporades de la Segona divisió B espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 2014
Competicions futbolístiques del 2015